

Села:
Дар'ївка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Дар'ївка — Луганська область, Довжанський район
 Дар'ївка — Херсонська область, Херсонський район

Річка:
 Дар'ївка — ліва притока річки Лімниця

Залізниця:
 Дар'ївка — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці, у житловому районі на виїзді з міста Шпола Черкаської області

Дар'ївка — хутір, Родіоново-Несвітайський район, Ростовська область (до 1925 року у складі УРСР)

Див. також 
 Дмитро-Дар'ївка
 Івано-Дар'ївка
 Новодар'ївка
 Дарівка